

Geografia
Reeves – comune dell'Irlanda
Reeves – comune degli Stati Uniti d'America in Louisiana
Contea di Reeves – contea del Texas
Ghiacciaio Reeves – ghiacciaio dell'Antartide

Persone 
Alec Reeves – scienziato britannico
Amber Reeves – scrittrice britannica
Ambrose Reeves – religioso britannico
Ana Reeves – attrice cilena
Anita Reeves – attrice irlandese
Bass Reeves – avvocato statunitense
Ben Reeves – calciatore britannico
Bryant Reeves – cestista statunitense
Dan Reeves – giocatore di football americano statunitense
Del Reeves – cantante statunitense
Dianne Reeves – cantante statunitense
Gene Reeves – storico statunitense
George Reeves – attore statunitense
Greg Reeves – bassista statunitense
Helen Reeves – canoista britannica
Hubert Reeves – astrofisico franco-canadese
Jamie Reeves – uomo forzuto britannico
Jim Reeves – cantante statunitense
John Reeves – naturalista britannico
Keanu Reeves – attore canadese-statunitense
Kelly Reeves – pallavolista statunitense
Khalid Reeves – cestista statunitense
Kona Reeves – wrestler statunitense
Marjorie Reeves – storica britannica
Martha Reeves – cantante statunitense
Matt Reeves – sceneggiatore e regista statunitense
Melissa Reeves – attrice statunitense
Michael Reeves – regista e sceneggiatore britannico
Milton Reeves – imprenditore statunitense
Paul Reeves – politico neozelandese
Perrey Reeves – attrice statunitense
Rachel Reeves – politica britannica
Richard Reeves – attore statunitense
Rosser Reeves – pubblicitario statunitense
Ryan Reeves noto come Ryback – wrestler statunitense
Samantha Reeves – tennista statunitense
Saskia Reeves – attrice britannica
Siân Reeves – attrice britannica
Sim Reeves – tenore britannico
Steve Reeves – attore e culturista statunitense
Stevie Reeves – pilota statunitense
Teri Reeves – attrice statunitense
Vic Reeves, pseudonimo di James Roderick Moir – comico britannico
William Reeves – animatore canadese
William Pember Reeves – politico neozelandese

Pagine correlate 

 Reaves